Михаил Волошин:
 Волошин, Михаил Борисович (1953—2020) — советский и американский физик-теоретик.
 Волошин, Михаил Евстафьевич (1920—1944) — майор, Герой Советского Союза.